Municipio de Mansfield es el nombre de dos municipios en Nueva Jersey:

 Municipio de Mansfield (condado de Burlington, Nueva Jersey)
 Municipio de Mansfield (condado de Warren, Nueva Jersey)